El término asistencia técnica puede hacer referencia a:

 Soporte técnico, servicio brindado por empresas para asesorar y ayudar a los usuarios de sus productos o servicios con problemas técnicos;
 Cooperación al desarrollo, ayuda exterior dada por gobiernos y otras agencias con el propósito de promover el progreso económico y social de países en desarrolllo.